Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internazionali BNL d’Italia 2017 der Damen in Rom. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 13. bis 14. Mai 2017 stattfand; wobei sich acht Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Rom